Kōshō (孝昭天皇) è il quinto imperatore del Giappone, secondo la lista tradizionale degli imperatori. 
Kōshō (康正) è il nome di un'era giapponese, dal 1455 al 1457
Kosho è un gioco o arte marziale concepito da Patrick McGoohan per la serie televisiva Il prigioniero (1967).
Koshō – nome della funzione svolta da giovani adolescenti nella loro qualità di assistenti personali del samurai adulto.